Dechen steht für:

 Dechen (Mondkrater), einen Einschlagkrater auf dem Mond
 den Autonomen Bezirk Dechen (Dêqên) der Tibeter in Nordost-Yunnan, siehe Dêqên
 den Kreis Dechen (Dêqên) im Autonomen Bezirk Dechen (Dêqên) der Tibeter in Nordost-Yunnan, siehe Dêqên (Kreis)
 die Mitglieder des Dechen-Vereins, der den Osterräderlauf in Lügde organisiert
 die ehemalige Grube Dechen in Heinitz (Neunkirchen)

Dechen ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Gottlieb von Dechen (1644–1719), deutscher Generalmajor
 Theodor von Dechen (1794–1860), preußischer Generalmajor